TML-Studios — немецкая компания по разработке игр симуляторов для персональных компьютеров. Aerosoft является партнёром по развитию и дистрибьютором продукции студии.

История 
Компания была основана в 2004 году в городе Эрфурт, Германия. Компания приобрела большую известность после релиза City Bus Simulator и Fernbus Simulator.

Список игр

Примечания